Åke Andersson (1917–1983) – szwedzki piłkarz

Zobacz też 
 Lars-Åke Andersson – szwedzki żużlowiec